HMAS Melville je lahko:
 HMAS Melville (pomorska baza)
 HMAS Melville (A 246)

Melville